Strange Too (another violation by Anton Corbijn) — четвёртый видеорелиз британской группы Depeche Mode, выпущенный в 1990 году. В сборник вошли видеоклипы, снятые Антоном Корбейном для шести композиций из седьмого студийного альбома Depeche Mode Violator. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила Strange Too платиновый статус.

Об альбоме 

В отличие от Strange, видео для Strange Too выполнено в цвете. На сборнике представлены клипы на композиции «Personal Jesus», «Enjoy the Silence», «Policy of Truth» и «World in My Eyes», которые ранее были выпущены в качестве синглов, а также два эксклюзивных видео для песен «Clean» и «Halo» (хотя «Halo», в отличие от «Clean», транслировался на ТВ). В качестве места съёмок указаны Испания, Португалия, Великобритания, Швейцария и США.

Так же, как и при съёмке видео для Strange, работая над клипами Strange Too, Антон Корбейн использовал Super 8. В клипе к песне «Halo» в роли танцовщицы снялась молодая Дженна Эльфман. На обложке VHS и в начале фильма изображён автокинотеатр «Motor Vu Drive-In», расположенный в Эрда, штата Юта, к западу от Солт-Лейк-Сити; в нём была снята часть видео-материала на следующий день после концерта Depeche Mode в Солт-Лейк-Сити в июле 1990 года.

По словам Кэролайн Салливан (Melody Maker), Strange Too это «шесть претенциозных клипов с использованием шезлонгов („Enjoy The Silence“), глиняных лачуг („Halo“), городских видов в духе фильма „Злые улицы“ („Policy Of Truth“) и мрачных задумчивых „депешей“ (во всех клипах). Беспрестанный поток цветов и образов в каждом видео <…>, кажется, использован ради визуального впечатления, а не ради какого-то отношения к песне, и обеспечивает приятные сюрреалистичные ощущения. Эта коллекция видео от Антона Корбайна — хорошая демонстрация того, чего можно достичь с камерой Super 8».

Трек-лист

Чарты

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Сборники 1990 года
Видеоальбомы Depeche Mode
Альбомы Mute Records
Альбомы Sire Records
Фильмы Антона Корбейна